O Boi Zebu e as Formigas é um álbum da banda Mastruz com Leite, lançado em 1995. Os hits desse álbum foram Desculpa Esfarrapada, Tudo Era Você, Estamos Em Crise. Mas o grande sucesso foi a canção Barreiras, da autoria de Rita De Cássia, sendo essa um dos maiores sucessos da carreira da banda. Com o sucesso da música, o disco vendeu aproximadamente 400 mil cópias.

Faixas 
 Desculpa Esfarrapada
 20 Buscar
 Tudo Era Você
 1,2,3 Meia Já
 No Batente da Janela
 Feira de Sonhos
 Cantiga De Amor e Saudade
 O Boi Zebú e as Formigas
 Estamos em Crise
 Lamento De Um Povo
 Barreiras
 Capim Da Mulherada
 Prece
 Isso Vale Um Abraço
 Amar de Verdade
 Rap Xote Do Mastruz

Álbuns de 1995
Álbuns de Mastruz com Leite
Álbuns de forró
Álbuns em língua portuguesa